Гутт, Жан-Луи (Jean-Louis Gouttes; 1739—1794) — французский священник и депутат Национального собрания, гильотированный в эпоху террора.
 Ван-Гутт, Луи (Louis Van Houtte; 1810—1876) — бельгийский ботаник, садовод и мэр.

См. также 
 Гут